Choctaw County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Choctaw County (Alabama)
 Choctaw County (Mississippi)
 Choctaw County (Oklahoma)